Паріс — персонаж давньогрецької міфології, син троянського царя Пріама й цариці Гекаби
 3317 Паріс — троянський астероїд Юпітера

Прізвище 

Парі́с (, ) — іспанське та італійське прізвище
 Габріель Паріс Гордільйо — голова військової хунти Колумбії
 Домінік Паріс ( 1989) — італійський гірськолижник
 Енріке Техера Паріс (1919—2015) — венесуельський державний діяч
 Рохеліо Паріс (1936—2016) — кубинський кінорежисер

  (Парі, 1800—1881) — французький історик і літературознавець

Див. також 
 Перис
 Парі (значення)
 Париж (значення)